Greensboro Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Greensboro Depot (Greensboro, Georgia), NRHP-ID: 87001441
 Greensboro Depot (Greensboro Bend, Vermont), NRHP-ID: 75000144